Le qualificazioni del singolare  del Claro Open Colombia 2013 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Guido Andreozzi (ultimo turno)
  Denys Molčanov (secondo turno)
  Fabiano de Paula (ultimo turno)
  Agustín Velotti (ultimo turno)

 Víctor Estrella (qualificato)
 Marcelo Arévalo (secondo turno)
 Michael Quintero (ultimo turno)
 Chris Guccione (qualificato)

Qualificati 

  Juan Ignacio Londero 
  Emilio Gómez

  Chris Guccione 
  Víctor Estrella

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Claro Open Colombia 2013
ATP World Tour 2013